Depuis l'adoption de la Constitution de la Cinquième République française en 1958, douze élections présidentielles ont eu lieu afin d'élire le président de la République.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cinquième République
 Président de la République française
 Liste des présidents de la République française
 Liste des élections présidentielles françaises (Troisième République)
 Liste des élections présidentielles françaises (Quatrième République)
 Référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République
 Structure départementale des votes à l'élection présidentielle de 1974, 1988, 1995, 2007, 2012

Liens externes 
 Informations sur les élections présidentielles en France
 Toutes les élections présidentielles de la  République, INA, archives télé
Observatoire des votes en France

 
France